A 2022-es úszó-világbajnokságon a műugrás férfi 1 méteres versenyszámának selejtezőjét június 30-án, délben, a döntőjét pedig még aznap este rendezték meg a budapesti Duna Arénában.

A versenyszám döntőjében a kínai  diadalmaskodott hatalmas fölénnyel. A második helyen a brit Jack Laugher végzett, míg dobogó harmadik fokára a kínai származású, de már ausztrál színekben versenyző 34 éves veterán,  állhatott fel, aki 2011-ben és 2013-ban világbajnok volt ebben a számban, akkor még szülőhazájának szerezve dicsőséget.

Versenynaptár 
Az időpont(ok) helyi idő szerint olvashatóak (UTC +01:00):

Eredmény 
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak.

Jegyzetek 

F01